Alfredinho Flautim foi um executante de flautim e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Festival da velha guarda
A velha guarda
Carnaval da Velha guarda

Compositores de Minas Gerais
Naturais de Juiz de Fora